Il singolare del WCT Finals 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–2, 4–6, 6–3, 6–7, 7–6 contro John McEnroe.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1983